Сезон АБА 1968/69 являлся 2-м сезоном Американской баскетбольной ассоциации (АБА), по окончании которого чемпионом впервые стала команда «Окленд Окс». В регулярном чемпионате приняло участие 11 клубов, которые выступали и в прошлом, но произошли некоторые изменения в их названиях, так как четыре из них сменили место дислокации, переехав в другие города. «Миннесота Маскис» перебазировалась из Блумингтона (штат Миннесота) в Майами (штат Флорида), там она стала называться «Майами Флоридианс», а «Питтсбург Пайперс» перебралась из Питтсбурга (штат Пенсильвания) в тот же Блумингтон, сменив своё название на «Миннесота Пайперс», тем самым они переехали в другие штаты. В отличие от них две другие команды были переведены в другие города в пределах своей территории: «Анахайм Амигос» перебазировалась из Анахайма (штат Калифорния) в Лос-Анджелес, там она стала называться «Лос-Анджелес Старз», а «Нью-Джерси Американс» перебралась из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Нью-Йорк (штат Нью-Йорк), сменив своё название на «Нью-Йорк Нетс».

Регулярный сезон стартовал 18 октября 1968 года матчем между командами «Окленд Окс» и «Индиана Пэйсерс», в котором «Окс» победили со счётом 144:133. 28 января 1969 года в «Конвеншн-центре» в Луисвилле состоялся Матч всех звёзд АБА, в котором команда Запада переиграла команду Востока со счётом 133:127, а MVP этого матча был признан форвард «Даллас Чеперрелс» Джон Бизли, который за 29 минут, проведённых на паркете, собрал коллекцию из 19 очков, 14 подборов и 2 результативных передач за команду Запада. Регулярный сезон в том году закончился 4 апреля, MVP которого был признан центровой «Индиана Пэйсерс», Мел Дэниелс. Наставник команды «Окленд Окс», Алекс Ханнум, был признан тренером года, а его подопечный, Уоррен Джебали, — новичком года. Официально сезон завершился 7 мая, когда клуб «Окленд Окс» обыграл в пятом матче финальной серии до четырёх побед «Индиана Пэйсерс», а MVP плей-офф был признан защитник «Окс» Уоррен Джебали.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, ОЛП = Отставание от лидера по победам

Плей-офф

Статистические лидеры сезона

Основные показатели 

  На сайте basketball-reference.com лучшим по среднему набору очков за игру указан игрок «Денвер Рокетс» Ларри Джонс (28,4), а Рик Бэрри там не упоминается, однако он стоит на первом месте по проценту реализации штрафных бросков (88,8%). По причине травмы колена Бэрри провёл в этом сезоне всего лишь 35 игр, а учитывая то, что для прохождения квалификации в АБА игрок должен сыграть минимум в 70 встречах из 78 или набрать не менее 1000 очков, то лидером по очкам всё же следует считать Рика, так как он набрал 1190 очков.

Другие показатели

Реализация бросков

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок регулярного чемпионата: Мел Дэниелс, Индиана Пэйсерс
 Самый ценный игрок плей-офф: Уоррен Джебали, Окленд Окс
 Новичок года: Уоррен Джебали, Окленд Окс
 Тренер года: Алекс Ханнум, Окленд Окс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Конни Хокинс (Пайперс)
 Ф Рик Бэрри (Окс)
 Ц Мел Дэниелс (Пэйсерс)
 З Джимми Джонс (Баканирс)
 З Ларри Джонс (Рокетс)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Джон Бизли (Чеперрелс)
 Ф Даг Мо (Окс)
 Ц Ред Роббинс (Баканирс)
 З Донни Фримен (Флоридианс)
 З Луи Дампьер (Колонелс)

 Сборная новичков:
 Ф Рон Бун (Чеперрелс)
 Ф Уолт Пятковский (Рокетс)
 Ц Джин Мур (Колонелс)
 З Ларри Миллер (Старз)
 З Уоррен Джебали (Окс)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

АБА по сезонам
АБА в сезоне 1968/1969